Чанд:

 Чанд — средневековая индийская династия раджпутов, правившая регионом Кумаон.
 Чанд, Дути (род. 1996) — индийская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 100 метров.
 Чанд, Локендра Бахадур (род. 1940) — известный государственный деятель Непала XX века.
 Чанд, Рохит (род. 1992) — непальский футболист, выступающий на позиции полузащитника.
 Чанд Бардаи (1149—около 1200) — индуистский брахман и поэт.